Сафін () — татарське прізвище. Жіноча форма — Сафіна. Відомі носії:

 Сафін Еміль Радікович (* 1985) — російський хокеїст.
 Сафін Марат Михайлович (* 1980) — російський тенісист.
 Сафін Олексій Павлович (1976—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сафін Тимур Марселевич (* 1992) — російський фехтувальник.

Сафіна 
 Алессандро Сафіна (; нар. 1963) — італійський тенор.
 Сафіна Алсу Раліфівна (* 1983) — російська співачка.
 Сафіна Дінара Мубінівна (* 1986) — російська тенісистка.
 Сафіна Юлія Василівна (* 1950) — радянська гандболістка.

Татарські прізвища